Туровская волость — название ряда бывших административно-территориальных единиц в РФ, Российской империи и СССР:

 Туровская волость (Порховский район) — в составе Порховского района Псковской области (в 2010 году вошла в состав Красноармейской волости)
 Туровская волость (Нижнедевицкий уезд) — в составе Воронежской губернии
 Туровская волость (Мозырский уезд) — в составе Минской губернии
 Туровская волость (Серпуховский уезд) — в составе Московской губернии
 Туровская волость (Прилукский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Туровская волость (Новоржевский уезд) — в составе Псковской губернии
 Туровская волость (Торопецкий уезд) — в составе Псковской губернии